Der Begriff Krönungsfest steht für:

 Fünfter Tag des Akitufestes, Tag der Krönung des Königs in Mesopotamien
 Krönungsfest (Altes Ägypten), Tag der göttlichen Erneuerung der Königsherrschaft im Alten Ägypten
 Vereinigungsfest (Altes Ägypten), Tag der Krönung des Königs im Alten Ägypten